Nogometno prvenstvo otoka Brača  u sezoni 1966./67. je osvojio Takmac iz Selca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 5. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (6. – 10. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1966./67. 
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1966./67.

Izvori 
 hrnogomet.db, Sezona 1966./67., wayback arhiva
 Nogometni leksikon, Brač, pristupljeno 8. kolovoza 2017. 
 , pristupljeno 8. kolovoza 2017. 
 Marović Dušan, Križević-Drina Andrija: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. (str. 49)
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 69)
 

1966-67
nogomet 1966-67
Brač